Серге́й Абра́мов:
 
 Абрамов, Сергей Алексеевич (род. 1990) — российский футболист (мини-футбол).
 Абрамов, Сергей Борисович (род. 1972) — российский управленец и государственный деятель.
 Абрамов, Сергей Васильевич (род. 1957) — мэр Магадана; председатель Магаданской областной Думы.
 Абрамов, Сергей Егорович (1956—2019) — советский и российский хоккеист и тренер.
 
 Абрамов, Сергей Наумович (1915—1965) — советский юрист, ректор Свердловского государственного юридического института.
  Прочее 
 «Сергей Абрамов» — пассажирский теплоход.